Сергей Быко́вский: Быковский, Сергей Николаевич (1896—1936) — советский профессор, журналист и общественный деятель.
 Быковский, Сергей Сергеевич (род. 1972) — белорусский боксёр.